Адорни () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1992) — итальянский футболист.
 Адорни, Витторио (1937—2022) — итальянский велогонщик.